– manga stworzona przez Takao Aokiego oraz serial anime na jej podstawie.

Seria skupia się na grupie przyjaciół, którzy walczą ze sobą za pomocą potężnych dysków sterowanych telepatycznie, w których są zaklęte magiczne stworzenia (bestie).

Drużyny 
 Bladebreakers (Pogromcy dysków) – drużyna Japonii
 Tyson Granger (Takao Kinomiya) – Dragoon
 Kai Hiwatari – Dranzer
 Max Tate (Max Mizuhara) – Draciel
 Raymond „Ray” Kon (Rei Kon) – Driger
 Kenny Salen (Kenny Kyôjyu) – pomocnik techniczny drużyny
 Stanley Dickenson (Daitenji Kogoro) – manager drużyny
 White Tigers (Białe Tygrysy) – drużyna Chin
 Lee Wong (Rai Chen) – Galeon
 Mariah Wong (Mao Chen) – Galux
 Kevin Cheng (Kiki Ki) – Galman
 Gary Tan (Gao Ki) – Galzzly
 All-Starz (Gwiazdy) – drużyna USA
 Michael Parker (Michael Summers) – Trygle
 Steven Jones – Tryhorn
 Eddy Wheeler (Eddy Smith) – Trypio
 Emily York (Emily Watson) – Trygator
 Judy Tate (Judy Mizuhara) – trener drużyny, mama Maxa
 Majestics (Majestatyczni) – drużyna Europy (połączone siły Niemiec, Szkocji, Włoch i Francji)
 Robert Jürgen (Ralf Jürgen) – Gryffolion
 Johnny McGregor – Salamalyon
 Enrique Giancarlo (Giancarlo Tornatore) – Amphilion 
 Oliver Polanski (Olivier Poulange) – Unicolion
 Demolition Boys (Niszczyciele) – drużyna Rosji
 Tala Valkov (Yuriy Ivanov) – Wolborg
 Spencer Petrov (Sergey Petrov) – Seaborg
 Ian Papov (Ivan Papov) – Wyborg
 Bryan Kuznetsov (Boris Kuznetsov) – Falborg
 Boris Balkov – trener drużyny, czarny charakter
 Voltair Hiwatari (Souichirou Hiwatari) – dziadek Kaia, założyciel Klasztoru i BIOVOLT–u.

Wersja polska

Seria I 
Tekst polski:
 Agnieszka Kamińska,
 Maciej Orkan-Łęcki
Czytał: Jacek Brzostyński

Seria II 
Wystąpili:
 Elżbieta Jędrzejewska – Hilary
 Anna Sroka –
 Kenny,
 Kai
 Beata Tadla – Dizzy
 Katarzyna Tatarak
 Aleksander Czyż – Ozuma
 Grzegorz Drojewski – Ray
 Jan Kulczycki – Dziadek Tysona
 Ireneusz Machnicki
 Wojciech Machnicki
 Adam Pluciński
 Janusz Zadura –
 Tyson,
 Lektor tyłówki
 Janusz Wituch
i inni

Piosenkę tytułową śpiewał: Rafał Olbrychski

Seria III – Metal Masters 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio SonicaReżyseria: Jerzy DominikDialogi polskie:
 Joanna Kuryłko (odc. 1-7, 20-33),
 Jan Chojnacki (odc. 8-19, 34-46)
Dźwięk i montaż: Agnieszka Stankowska i Maciej BrzezińskiOrganizacja produkcji: Agnieszka KudelskaWystąpili:
 Tomasz Błasiak – Gingka Hagane
 Kajetan Lewandowski –
 Masamune Kadoya,
 Louis (odc. 18)
 Anna Sroka – Yu Tendo (odc. 1, 4-17, 19-37, 46-48, 50-51)
 Anna Apostolakis-Gluzińska –
 Kenta Yumiya (odc. 1-6, 9, 11, 19-26, 28-46, 50-51),
 Chi-yun Li (młodszy) (odc. 25)
 Piotr Bajtlik – Tsubasa Otori (odc. 1, 4-17, 19-22, 24-34, 36-37, 46-48, 50-51)
 Joanna Pach –
 Madoka Amano,
 naukowiec Ziggurata #2 (odc. 36-37, 45-51)
 Katarzyna Owczarz –
 Mei-Mei (odc. 3, 5, 7-11, 17, 24-25, 40, 42, 45-47),
 Lera (odc. 13-15),
 Selen Garcia (odc. 30-33, 45-46),
 pielęgniarka (odc. 34),
 naukowiec Ziggurata #3 (odc. 49-51)
 Aleksander Czyż – Dashan Wang (odc. 7-12, 40, 42, 44-47, 50)
 Jan Rotowski – Chi-yun Li (odc. 2-3, 5, 7-11, 17, 24-25, 40, 46-47)
 Modest Ruciński –
 Benkei Hanawa (odc. 1, 3-6, 9, 11-12, 19-24, 44-46, 50-51),
 Arabski Blader DJ (odc. 12),
 Anton (odc. 13-15)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Narrator, przypominający wydarzenia z poprzedniego odcinka,
 Blader DJ z Japonii (odc. 1, 4-6, 19-24, 28, 40-45, 50-51),
 Donny (odc. 18)
 Karol Wróblewski –
 Ryo Hagane (odc. 1, 3-4, 6, 8, 11, 19-26),
 Julian Konzern (odc. 12-13, 16, 24-26)
 Stefan Knothe –
 Hokuto (odc. 1-2),
 dziadek (odc. 9)
 Grzegorz Drojewski –
 Hyoma (odc. 1-2),
 Kyoya Tategami (odc. 5-6, 10-11, 17-21, 23, 42, 44-51),
 Nowaguma (odc. 13-15),
 Jack (odc. 36, 38-39, 41-43, 45, 48)
 Dorota Furtak – Hikaru Hasama (odc. 1, 3, 6, 8, 11, 19-26, 28, 38, 40-46, 50-51)
 Maciej Więckowski –
 Chao Xin (odc. 8-11, 17, 24-25),
 Karte (odc. 12),
 Blader DJ z Brazylii (odc. 30-33),
 Vince (odc. 35)
 Adam Pluciński –
 Gasur (odc. 12),
 Aleksei (odc. 13-15),
 Blader z Hiszpanii (odc. 16),
 Nile (odc. 18-23, 45-46),
 Toby (odc. 34-35, 37, 41, 44-46, 50-51)
 Krzysztof Królak –
 Zitane (odc. 12),
 Salhan (odc. 19)
 Waldemar Barwiński –
 Rosyjski Blader DJ (odc. 14-15),
 Wales (odc. 16, 24-29, 38-39, 46-47),
 kierowca (odc. 30),
 Benjamin (odc. 34),
 komentator lokalnych zawodów (odc. 35)
 Krystyna Kozanecka –
 Sophie (odc. 16, 24-29, 38-39, 46-47),
 naukowiec Ziggurata #1 (odc. 36-38, 45-51)
 Przemysław Stippa –
 Blader ze Szwajcarii (odc. 16),
 Dashan Wang (odc. 17, 19, 24-25),
 Vridick (odc. 19),
 Hyoma (odc. 25),
 Blader DJ z Włoch (odc. 27-29)
 Leszek Zduń –
 Demure (odc. 18-23, 46),
 Aniel (odc. 19),
 Ryuga (odc. 24-29, 33, 36-38, 42-43, 50-51),
 Blader DJ z USA (odc. 34, 38-44)
 Wojciech Machnicki – prezydent (odc. 18)
 Łukasz Lewandowski –
 Indyjski Blader DJ (odc. 19),
 Klaus (odc. 25-29, 38, 46),
 trener Steel (odc. 41)
 Jerzy Dominik –
 Blader DJ z Francji (odc. 24-25),
 Ryo Hagane (odc. 28, 33, 38, 40-46, 50-51),
 Blader DJ z Japonii (odc. 37)
 Agnieszka Kudelska – Dashan Wang (młodszy) (odc. 25)
 Artur Pontek –
 reporter (odc. 27),
 Ian Garcia (odc. 30-33, 45-46),
 Zeo Abyss (odc. 34-38, 41-43, 45-46, 50-51)
 Maciej Falana –
 Tsubasa Otori (młodszy) (odc. 28),
 Enzo Garcia (odc. 30-33, 45-46)
 Janusz Wituch –
 Argo Garcia (odc. 30-33, 45-46),
 reporter (odc. 48)
 Mieczysław Morański – trener Steel (odc. 34-37)
 Wojciech Paszkowski – dr Ziggurat (odc. 36-39, 41-51)
 Franciszek Dziduch – Owen (odc. 34, 36-37)
 Jan Piotrowski – Damian Hart (odc. 37, 39, 41-45, 47-49)
 Bartosz Martyna – Chao Xin (odc. 40, 45-47)
 Miriam Aleksandrowicz
i inni

Tekst piosenki: Marek KrejzlerŚpiewał: Marcin Maliszewski
Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Seria trzecia

Linki zewnętrzne 
 

Kodomo
Madhouse
Nippon Animation